Кен Скупски (; ) — британский теннисист; победитель семи турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Кен — старший из двух сыновей Кена-старшего и Мэри Скупски; его брата зовут Нил. Оба брата играют в теннис, Кен впервые попробовал себя на корте в три года; его любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Специализировался на соревнованиях в парном разряде. Первый турнир серии «фьючерс» в паре выиграл в 2004 году. В период с 2007 по 2008 год выиграл десять «фьючерсов» и один турнир серии «челленджер». В 2009 году победил на четырёх «челленджерах» и двух «фьючерсах». В сентябре 2009 вместе с Колином Флемингом победил на первом для себя турнире ATP-тура в Меце. В финале они обыграли французов Арно Клемана и Микаэля Льодра — 2:6, 6:4, [10-5]. В октябре им удается выиграть второй турнир в основном туре. Произошло это на турнире в Санкт-Петербурге. На этот раз в финале была обыграна другая французская пара Ришар Гаске и Жереми Шарди — 2:6, 7:5, [10-4]. В 2010 году Скупски выиграл два «челленджера», а в 2011 году ещё три. В июле 2010 года он достиг максимального — 44-го места в парном рейтинге. В феврале 2011 года в паре с голландцем Робином Хасе выиграл третий титул в туре — на турнире в Марселе, где в решающем матче они обыграли Жо-Вильфрида Тсонга и Жюльена Беннето — 6:3, 6:7(4), [13-11].

С 2012 года по 2017 год Скупски с разными напарниками четыре раза выходил в финалы на турнирах Мирового тура, однако ни разу не смог победить. В июле 2017 года Кену в паре с братом Нилом удалось выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира. В 2018 году братья Скупски выиграли первый совместный титул в основном туре, став чемпионами зального турнира в Монпелье.

В 2019 году братья Скупски выиграли в туре турнир в Будапеште и три раза добирались до финалов (в Делрей-Бич, Хьюстоне и Лионе). В 2020 году в паре с Сантьяго Гонсалесом дошёл до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. В 2021 году Кен и Нил выиграли турнир в Акапулько. Осенью Кен Скупски выиграл турнир в Софии в дуэте с Джонни О'Мара, доведя счёт своих титулов в ATP-туре до семи. В 2022 году он завершил профессиональную карьеру, сыграв последний раз на Уимблдоне.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (17)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (77)

Победы (48)

Поражения (29)

Примечания 

Теннисисты Великобритании